

Botanica 
 Ficus sycomorus – specie arborea: il sicomoro propriamente detto
 Acer pseudoplatanus – acero di monte o acero sicomoro
 Sicomoro – nome comune utilizzato in Nord America per indicare il Platano occidentale
 Sicomoro – albero sul quale salì Zaccheo, capo dei pubblicani della città di Gerico

Altro 
 Eugenio Sicomoro, pseudonimo di Bruno Brunetti – fumettista italiano

Altri progetti